Carés de Atenas — general do século IV a.C.
Carés de Mitilene — historiador que viveu na corte de Alexandre III da Macedónia
Carés de Lindos — escultor grego

Ver também
Rio Cares — do norte de Espanha

Desambiguações de antropônimos